De Israëlische voetbalclub Hapoel Tel Aviv FC speelt sinds 1995 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Hapoel Tel Aviv FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="70%"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Zimbru Chisinau
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996
|Intertoto Cup
|Groep 6
|
|Stade Rennes
|0-2||0-2 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 6
|
|FC Luzern
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 6
|
|Segesta Sisak
|1-3||1-3 (T)||
|-
|
|
|Groep 6 (5e)
|
|Örgryte IS
|0-3||0-3 (U)||
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|FinnPa Helsinki
|6-2||3-1 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Strømsgodset IF
| 1-1 (2-4 ns)||1-0 (T)|| 0-1 nv (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Jerevan
|4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Celtic FC
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|SK Sturm Graz
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|Ararat Jerevan
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|1R
|
|Gaziantepspor
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Chelsea FC
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|3R
|
|Lokomotiv Moskou
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|AC Parma
|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AC Milan
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|Partizan Tirana
|5-1||1-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Kärnten
|4-1||4-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Leeds United AFC
|1-5||0-1 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|Banants Jerevan
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|1R
|
|Gaziantepspor
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|NK Domžale
|4-2||1-2 (<small>Tilburg)|| 3-0 (U)
| rowspan="7"|11.0
|-
|
|
|1R
|
|Tsjornomorets Odessa
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Panathinaikos FC
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Rapid Boekarest
|2-2||2-2 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Paris Saint-Germain
|4-2||4-2 (U)||
|-
|
|
|Groep G (3e)
|
|FK Mladá Boleslav
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|3R
|
|Glasgow Rangers
|2-5||2-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|2Q
|
|Široki Brijeg
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="6"|7.0
|-
|
|
|1R
|
|AIK Fotboll
|1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|RSC Anderlecht
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Tottenham Hotspur FC
|0-2||0-2 (T)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Getafe CF
|2-1||2-1 (U)||
|-
|
|
|Groep G (5e)
|
|Aalborg BK
|1-3||1-3 (T)
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1Q
|
|AC Juvenes/Dogana
|5-0||3-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|3.5
|-
|
|
|2Q
|
|Vojvodina Novi Sad
|3-0||0-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|AS Saint-Étienne
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2009/10 || Europa League || 3Q
| || IFK Göteborg || 4-2||3-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="6"|12.0
|-
|
|
|4Q
|
|FK Teplice
| 3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|Hamburger SV
|3-4||2-4 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|Celtic FC
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|Rapid Wien
|8-1||5-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Roebin Kazan
|0-3||0-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|FK Željezničar Sarajevo
|6-0||5-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="6"|12.5
|-
|
|
|3Q
|
|Aqtöbe FK
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Red Bull Salzburg
|4-3||3-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Olympique Lyonnais
|3-5||1-3 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|FC Schalke 04
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|SL Benfica
|3-2||0-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|FC Vaduz
|5-2||4-0 (T)|| 1-2 (U)
|rowspan="5"|7.0
|-
|
|
|PO
|
|FK Ekranas Panevėžys
|4-1||0-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|Rapid Boekarest
|3-2||0-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|Legia Warschau
|4-3||2-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (3e)
|
|PSV
|3-4||0-1 (T)|| 3-3 (U)
|-
| 2012/13 || Europa League  
| PO || || F91 Dudelange || 7-1||3-1 (U)|| 4-0 (T) ||rowspan="4"|5.0
|-
|  || || Groep B||  || FC Viktoria Pilsen || 1-6||1-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
|  || || Groep B||  || Atlético Madrid || 0-4||0-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
|| || || Groep B (4e) ||  || Académica Coimbra || 3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Beroe Stara Zagora || 6-3||4-1 (U)|| 2-2 (T) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || Pandurii Targu Jiu || 2-3||1-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 2Q ||  || FK Astana || 1-3||0-3 (U)|| 1-0 (T) || 1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 91.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Hapoel Tel Aviv FC
Hapoel Tel Aviv FC